Brunhöber ist der Familienname folgender Personen:
 Beatrice Brunhöber (* 1975), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Ralf Brunhöber (* 1942), deutscher Gewerkschafter